Дункан Саттлз (; , ) — канадский шахматист, международный гроссмейстер (1973), гроссмейстер ИКЧФ (1982). Математик. Президент и главный технолог компании "Magnetar Games".

Чемпион Канады 1969 г.. Серебряный призёр чемпионата Канады 1965 г. Победитель открытого чемпионата Канады и открытого чемпионата США (оба в 1973 г.). Чемпион провинции Британская Колумбия 1963 и 1966 гг. Участник межзональных турниров 1967 и 1970 гг. В составе сборной Канады участник восьми шахматных олимпиад (1964—1984) и бронзовый призёр командного первенства мира среди студентов 1971 г. Участник чемпионата мира среди юношей 1965 г. (выиграл побочный финал, опередив другого будущего гроссмейстера Р. Кина).

Биография 
Родился в Сан-Франциско. В подростковом возрасте переехал в Канаду. Жил в Ванкувере. Занимался шахматами под руководством мастера Э. Мачкаши.

Окончил университет Британской Колумбии. Имеет степень бакалавра математики.

Выступал в чемпионатах Канады с 1961 г. Также в 1965 г. принимал участие в чемпионате США (имел право как обладатель двойного гражданства).

В 1966 г. официально стал гражданином Канады.

Фактически выполнил норму международного гроссмейстера еще в 1968 г., но получил звание только в 1972 г., когда выполнил квалификационное требование по количеству партий, сыгранных с другими гроссмейстерами.

С середины 1980-х гг. прекратил участвовать в очных соревнованиях.

В 2008 г. издал трехтомник своих партий с подробными комментариями «Шахматы на краю» ("Chess on the Edge"). В работе над книгой принимали участие ученик Саттлза мастер ФИДЕ Б. Харпер, гроссмейстер Я. Сейраван и гроссмейстер ИКЧФ Дж. Берри.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Дункана Саттлза на сайте 365chess.com
 Личная карточка Дункана Саттлза на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Канады
Гроссмейстеры ИКЧФ
Выпускники Университета Британской Колумбии
Участники шахматных олимпиад